Belli bezeichnet:

 Belli (Keltiberer), einen keltiberischer Stamm am Jalón, Hauptort Segeda

Belli ist der Familienname folgender Personen:
 Agostina Belli (* 1947), italienische Schauspielerin
 Aminata Belli (* 1992), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 August Belli (1855–1941), deutscher Jurist und Politiker
 Daniel Belli (* 1963), kanadischer Sportschütze
 Erich Pfeiffer-Belli (1901–1989), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Georg Friedrich Bernhard Belli (1811–1882), deutscher Handelsmann und Abgeordneter
 Gioconda Belli (* 1948), nicaraguanische Schriftstellerin
 Girolamo Belli (1552–1618), italienischer Komponist der späten Renaissance

 Joseph Belli (1849–1927), deutscher Schriftsteller und Politiker (SPD)
 Laura Belli (* 1947), italienische Schauspielerin und Regisseurin
 Maria Belli-Gontard (1788–1883), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Historiographin
 Mario Belli Pino (* 1956), peruanischer Schachspieler
 Marisa Belli (* 1933), italienische Schauspielerin
 Melvin Belli (1907–1996), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Filmschauspieler
 Michele Belli (1753–1822), italienischer Kurienbischof
 Mihri Belli (1916–2011), türkischer Politiker
 Onorio Belli (Mitte 16. Jahrhundert–1604), italienischer Arzt und Botaniker
 Pierino Belli (1502–1575), piemontesischer Soldat und Jurist
 Pino Belli (1921–1968), italienischer Schriftsteller und Regisseur
 Silvestro Belli (1781–1844), italienischer katholischer Kardinal
 Valerio Belli (1468–1546), italienischer Gemmenschneider
 Wilhelm Pfeiffer-Belli (1870–1938), deutscher Literaturwissenschaftler und Dramaturg
 Wladimir Belli (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Wolfgang Pfeiffer-Belli (1900–1980), Germanist, Literaturhistoriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Belly
 Beli